Vater und Sohn steht für:
 Vater und Sohn, Figuren des deutschen Zeichners Erich Ohser
 Vater und Sohn, Teil von Fridericus Rex (1921/22), deutscher Spielfilm von Arzén von Cserépy aus dem Jahr 1922
 Vater und Sohn (1929), deutscher Spielfilm von Géza von Bolváry aus dem Jahr 1929
 Vater und Sohn (1931), schwedischer Spielfilm von Victor Sjöström aus dem Jahr 1931
 Vater und Sohn (1984), deutscher Spielfilm von Thomas Mitscherlich aus dem Jahr 1984
 Vater und Sohn (2003), russischer Spielfilm von Alexander Nikolajewitsch Sokurow aus dem Jahr 2003
 Vater und Sohn, japanischer Spielfilm von Hirokazu Koreeda, siehe Like Father, Like Son

Siehe auch:
 Vater-und-Sohn-Denkmal, Plastik von Erik Seidel
 Väter und Söhne (Begriffsklärung)
 Like Father, Like Son (Begriffsklärung)